The Secret Life of Walter Mitty (ou A Vida Secreta de Walter Mitty) pode se referir a:

 The Secret Life of Walter Mitty, a obra de James Thurber
 The Secret Life of Walter Mitty (1947), filme de Norman Z. McLeod com Danny Kaye e Virginia Mayo
 A Vida Secreta de Walter Mitty, filme de 2013, dirigido e estrelado por Ben Stiller
 Walter Mitty, personagem dos filmes baseado no conto

Desambiguações de artes